Шубин, Александр:
 Шубин, Александр Александрович (род. 1983) — российский фигурист, чемпион мира среди юниоров 2003 года; впоследствии тренер по фигурному катанию.
 Шубин, Александр Александрович (ректор) (род. 1954) — ректор Донецкого Национального Университета экономики и торговли (до 2014 г.)